Montaña Rusa is een populaire naam voor achtbanen en kan verwijzen naar:

 Montaña Rusa (La Feria Chapultepec Mágico), een houten achtbaan in een park in Mexico City
 Montaña Rusa (Bosque Mágico), een Wildcat-achtbaan van Anton Schwarzkopf in een park in Nuevo León, in het noorden van Mexico.